Regente steht für:

 Regente (Großenkneten), Ortsteil von Großenkneten, Landkreis Oldenburg, Niedersachsen
 Neiva Regente, Flugzeugmodell von Indústria Aeronáutica Neiva

Siehe auch:
 Reina Regente